Шаликова, Александра Ивановна (? — 1862) — российская поэтесса и переводчица, сестра Петра Ивановича Шаликова.
 Шаликова, Наталья Петровна (? — 1878) — писательница, журналистка, дочь П. И. Шаликова; писала под псевдонимом Е. Нарская.